Джозеф Сильве́н Дори́лла Тарджо́н(; род. 17 января 1965, Руэн-Норанда, Квебек, Канада) — канадский хоккеист.

Игровая карьера 
Сильвен был выбран «Хартфорд Уэйлерс» на драфте НХЛ 1983 года в 1-м раунде под общим 2-м номером.

Он забросил 40 шайб и набрал 72 очка в своём дебютном сезоне в НХЛ, благодаря чему попал в сборную новичков лиги. В сезоне 1985/86 Тарджон установил личные реорды по всем показателям (45 голов, 34 передачи и 79 очков) и забил 30 или более шайб в 3-м сезоне подряд (в следующих 9-и сезонах, лишь раз забросил 30 шайб). В сезоне 1986/87 перенёс серьёзную травму живота так и не сумев вернуться на свой прежний максимум. За время своей карьеры в НХЛ Сильвен играл за «Хартфорд», «Нью-Джерси Девилз», «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз».

Провёл один сезон в Интернациональной хоккейной лиге за «Хьюстон Аэрос», после чего с 1996 по 2002 годы играл в различных европейских командах Германии, Швейцарии и Италии.

Выступления за сборную 
На Молодёжном чемпионате мира 1983 года стал бронзовым призёром в составе сборной Канады, набрав 6 (4+2) очков.

В 1996 году принял участие в Кубке Шпенглера в составе взрослой Сборной Канады, которая выиграла турнир, а Сильвен, набрав 4 (2+2) очка, стал лучшим бомбардиром кубка.

Награды и достижения 
 Сборная всех звёзд QMJHL — «Халл Олимпикс» (третья — 1981/82, первая — 1982/83)
 Мишель Бержерон Трофи — «Халл Олимпикс» (1981/82)
 Майк Босси Трофи (вместе с Пэтом Лафонтейном) — «Халл Олимпикс» (1982/83)
 Бронзовым призёр Молодёжного чемпионата мира — Канада (U-20) (1983)
 Лучший новичок НХЛ по набранным очкам — «Хартфорд Уэйлерс» (1983/84)
 Сборная новичков НХЛ — «Хартфорд Уэйлерс» (1983/84)
 Участник Матч всех звёзд НХЛ — «Хартфорд Уэйлерс» (1986)
 Обладатель Кубка Шпенглера — Канада (1996)
 Лучший бомбардир Кубка Шпенглера — Канада (1996)
 Сборная всех звёзд Немецкой хоккейной лиги — «Кассель Хаскис» (2000/01)

Личная жизнь 
Старший брат Пьера Тарджона. Их племянник, Доминик Тарджон, на драфте НХЛ 2014 года был выбран в 3-м раунде под общим 63-м номером клубом «Детройт Ред Уингз». Племянницы Сильвена (дочери Пьера), Элизабет и Валери, также занимаются хоккеем.

Статистика

См. также 
Список лучших новичков НХЛ по набранным очкам

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Игроки «Халл Олимпикс»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Ганновер Скорпионс»
Игроки ХК «Ольтен»
Игроки ХК «Ревирлёвен Оберхаузен»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК «Кассель Хаскис»
Игроки ХК «Тургау»
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»